Morasverdes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Morasverdes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Morasverdes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar